Malá sběrná nádoba je určena pro sběr úsporných kompaktních zářivek a výbojek a je vhodná pouze pro umístění do interiérů budov. Patří do ní úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární (trubicové) zářivky do délky 40 cm, světelné zdroje s LED diodami, lineární (trubicové) zářivky delší než 40 cm a kratší než 60 cm lze umístit na sběrné krabice před uzavřením naplněné přepravní krabice. Do malé sběrné nádoby nepatří klasické žárovky, reflektorové žárovky, halogenové žárovky, lineární (trubicové) zářivky nad 40, respektive 60 cm.

Úspory energie